El término «Trouble» puede hacer referencia a:

 una banda estadounidense de doom metal.
 un álbum de 1978 de la banda británica Whitesnake.
 un álbum de 2004 del rapero estadounidense-senegalés Akon.
 un álbum de 2013 de la cantante británica Natalia Kills.

 una canción de 2000 de la banda británica Coldplay.
 una canción de 2003 de la cantante estadounidense Pink.
 una canción de 2012 de la cantante británica Leona Lewis.
 una canción de 2005 del cantante estadounidense Ray LaMontagne.
 una canción de 2015 de la rapera australiana Iggy Azalea.
 un juego de mesa diseñado por los hermanos Kohner, en 1965, basado en Ludo.